Lundakvinnan kan syfta på:
 Elna Hansson (1814–1891), läkekvinna och klok gumma
 Johanna Maria Andersson (1835–1907), läkekvinna och klok gumma